Die Diamond Nine / Dynamic Bosnia & Herzegovina Open 2013 waren das 125. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 15. bis 17. August 2013 in Sarajevo in der Disziplin 10-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Pole Mateusz Śniegocki, der das Finale gegen seinen Landsmann Tomasz Kapłan mit 8:4 gewann.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Bosnia & Herzegovina Open 2013 auf der Website der Euro-Tour
 Bosnia & Herzegovina Open 2013 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

125
Sportveranstaltung in Sarajevo
Poolbillardveranstaltung 2013
Billardturnier in Bosnien und Herzegowina